Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fork Township (Michigan)
 Fork Township (Minnesota)
 Fork Township (Warren County, North Carolina)
 Fork Township (Wayne County, North Carolina)

Siehe auch:
 Forks Township